Шильмяшево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Покровский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 13 км, до центра муниципального образования Юрово по прямой — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Скородумка, Чернецкое, Шираково.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
 Шильмяшево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района